Felice Garzilli, calciatore italiano
 Taddeo Garzilli, vescovo cattolico italiano